Piplärkan kan syfta på:

 ett exemplar av släktet piplärkor
 Kvarteret Piplärkan